«Смена личности» () — кинофильм режиссёра Чарльза Лэйна. Другие варианты перевода названия фильма: «Перемена облика», «Подлинная личность».

Сюжет 
Актёра Майлса Поупа преследует мафия, потому что тот случайно узнал то, что ему знать не следовало. Чтобы спасти свою жизнь, Майлс меняет внешность и работу. Он становится киллером, причём его первый заказ — заказ на него самого.

В ролях 
 Ленни Генри — Майлс Поуп
 Фрэнк Ланджелла — Лиланд Карвер
 Чарльз Лэйн — Дуэйн
 Джей Ти Уолш — Хьюстон
 Энн-Мари Джонсон — Кристи
 Андреас Катсулас —  Энтони
 Майкл Маккин — Харви Купер
 Пегги Липтон — Рита
 Билл Рэймонд — Грюнфелд

Даты премьер 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.  — 23 августа 1991 года
  — 13 сентября 1991 года
  — 3 января 1992 года

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 
 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1991 года